Ramellogammarus är ett släkte av kräftdjur. Ramellogammarus ingår i familjen Anisogammaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ramellogammarus